Manchester United FC deltog säsongen 2008/2009 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen, Engelska ligacupen, Klubblags-VM, Community Shield och Europeiska supercupen. Laget vann Premier League fyra poäng före Liverpool, förlorade finalen i Champions League mot Barcelona med 2-0, men vann klubblags-VM efter att ha vunnit Champions League året innan. Dessutom van man ligacupen efter att ha slagit Tottenham efter straffsparkar. Efter säsongen flyttade Cristiano Ronaldo till Real Madrid för en miljard kronor, den dyraste värvningen av en spelare någonsin, alla kategorier. Även Carlos Tévez lämnade klubben, sedan Uniteds lånade rättigheter till honom gick ut, och han skrev kontroversiellt på för lokalrivalen Manchester City.

Trupp

Målvakter
  Edwin van der Sar
  Tomasz Kuszczak
  Ben Foster

Backar
  Wes Brown
  Ritchie De Laet
 Trent Jonny Evans
  Patrice Evra
  Fábio
  Rio Ferdinand
  John O'Shea
  Rafael
  Nemanja Vidić

Mittfältare
  Anderson
  Michael Carrick
  Darren Fletcher
  Darron Gibson
  Ryan Giggs
  Owen Hargreaves
  Nani
  Ji-Sung Park
  Rodrigo Possebon
  Paul Scholes
  Zoran Tošić

Anfallare
  Dimitar Berbatov
  Federico Macheda
  Cristiano Ronaldo
  Wayne Rooney
  Carlos Tévez
  Danny Welbeck

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Cristiano Ronaldo 18
  Wayne Rooney 12
  Dimitar Berbatov 9
  Carlos Tévez 5

UEFA Champions League

Gruppspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Manchester United FC:s säsonger
Manchester United